Boudry (gemeente), een gemeente en plaats in het Zwitserse kanton Neuchâtel
Boudry (district), een district in het Zwitserse kanton Neuchâtel

Personen
Paul Boudry, een Belgische kunstschilder
Maarten Boudry, een Belgische filosoof